Jerzy Michalski (1870–1956) – polski ekonomista, minister skarbu II Rzeczypospolitej
 Jerzy Michalski (1924–2007) – polski historyk XVIII i XIX wieku
 Jerzy Michalski (1940–2020) – polski szczypiornista, trener i sędzia 
 Jerzy Michalski (ur. 1954) – poseł na Sejm 2001–2005
 Jerzy Michalski (ur. 1974) – aktor i wokalista